Miejscowości w USA:
 Ashland – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Clay
 Ashland – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Alameda
 Ashland – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Cass
 Ashland – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Clark
 Ashland – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Boyd
 Ashland – wieś w stanie Luizjana, w parafii Natchitoches
 Ashland – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Ashland – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Benton
 Ashland – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Boone
 Ashland – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Ashland – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Ashland – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Rosebud
 Ashland – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Saunders
 Ashland – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Camden
 Ashland – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Ashland – jednostka osadnicza w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Ashland – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chemung
 Ashland – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Greene
 Ashland – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Ashland
 Ashland – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Pittsburg
 Ashland – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Jackson
 Ashland – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Schuylkill
 Ashland – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Hanover
 Ashland – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Ashland
 Ashland – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Ashland

Gminy w USA:
 Ashland (ang. Ashland Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lawrence
 Ashland (ang. Ashland Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Cass
 Ashland (ang. Ashland Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Morgan
 Ashland (ang. Ashland Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Riley
 Ashland (ang. Ashland Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Ashland (ang. Ashland Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Ashland (ang. Ashland Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Newaygo
 Ashland (ang. Ashland Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Dodge
 Ashland (ang. Ashland Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Saunders
 Ashland (ang. Ashland Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Ashland (ang. Ashland Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chemung
 Ashland (ang. Ashland Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Greene
 Ashland (ang. Ashland Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Stutsman
 Ashland (ang. Ashland Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clarion
 Ashland (ang. Ashland Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Ashland
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Ashland (ang. Ashland County) – w stanie Ohio
 hrabstwo Ashland (ang. Ashland County) – w stanie Wisconsin